Клобук — (от тюрк. колпак — шапка):
 Клобу́к — принадлежность облачения монаха (малосхимника), надеваемая на голову.
 Клобу́к — дух хозяйственного благополучия и достатка.
 Клобук — покрышка колпаком на ловчих птиц, наглазник в виде шапочки.

См. также 
 Чёрные клобуки